Скрылёв — русская фамилия.

Известные носители:
 Скрылёв, Алексей Константинович (1918—1946) — Герой Советского Союза.
 Скрылев, Сергей Александрович (род. 1958) — геофизик, генеральный директор, позднее первый заместитель генерального директора ООО «ТюменНИИгипрогаз».
 Скрылёв, Валерий Анатольевич (род. 1954) — российский деятель в области боевых искусств, тренер, президент Федерации айкидо Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 Скрылёв, Василий Романович (1928—1999) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Скрылёв, Виктор Васильевич (1922—1979) — Герой Советского Союза.
 Скрылёв, Игорь Александрович (1956—2013) — инженер, конструктор ножей, автор книг о холодном оружии.

См. также 
 Скрыльников
 Крылов

Примечания